Langemarckstraße steht für:
 Langemarckstraße (Bremen)
 Langemarckstraße (Eschwege), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Eschwege

 ehemalige Langemarckstraße (Radebeul), siehe Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße (Radebeul)